Johnny Beerens, Nederlands kunstenaar;
 Raymond Beerens, Nederlands voetballer;
 Roy Beerens, Nederlands voetballer.